Pintér Zoltán (1954) katonatiszt
 Pintér Zoltán (1977) válogatott labdarúgó
 Pintér Zoltán (?) üzletember